Die Zweite Division 2012/13 war die 96. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 22. August 2012 und endete am 28. April 2013.

Modus 
Die 18 Vereine spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die 34 Spieltage wurden in drei Etappen unterteilt: (1 bis 10, 11 bis 22 und 23 bis 34). Der Tabellenerste und Meister stieg direkt auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde mit vier Mannschaften ermittelt. Daran nahmen die jeweiligen Gewinner der drei Etappen, sowie der Vorletzte der Ersten Division teil. Hatte der Meister oder ein anderer Verein mehr als eine Etappe gewonnen, wurde die allgemeine Rangliste genommen.

Der Letzte stieg direkt in die dritte Division ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Relegation 
KSV Oudenaarde nahm an der Relegation nicht teil. Den Platz übernahm der ASV Geel.

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2012 13
Fußballsaison 2012/13